Європейський колегіум (; скорочено — ЄК) — приватна школа у місті Києві І-ІІІ ступенів навчання. Заклад було відкрито 2002 року. Зараз кількість учнів становить приблизно 320 осіб, а також приблизно 50 робітників. Школа проводить навчання з першого до одинадцятого класу, а також дошкільне навчання.

Спеціалізація 

Навчання у школі проводиться українською та англійською мовою. Також доступними для вивчення є німецька, французька та італійська мови. Раніше у школі діяли факультативи німецької, польської і китайської мови.

Школа має статус Cambridge English Language Assessment, отриманий 2013 року в рамках проекту Кембриджського університету, а також веде співпрацю з канадськими і німецькими навчальними центрами. 

У 2015 році школа стала учасником освітньої програми Microsoft Schowcase School.

За словами власників, ідея школи полягає в тому, щоб виховати учнів, здатних до творчого мислення та конкурентноспроможності на світовому ринку праці. 

Школа має систему дистанційного навчання та електронну систему оцінювання SMLS.

Позашкільна діяльність 
У школі діє розгалужена система шкільних гуртків, до складу якої входять:

арт-студія
шахи
шкільний хор
хореографія
робототехніка
логіка
журналістика
драма-клуб
Lego-education
радіо

Примтки 

Школи Києва